Аррасуа (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 10,34 км². Население — 379 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

История 
Город основан в 1993 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи